Танн ():

Топоним 
Австрия
 Танн () — поселение в общине Вайскирхен-ин-Штайермарк в Австрии, в федеральной земле Штирия (политический округ Мурталь).

Германия
 Танн () — город в Баварии (Германия)
 Танн () — город в Гессене (Германия)

Фамилия 
 Танн, Людвиг фон дер (1815—1881) — баварский генерал